Marcha kan syfta på:

 Marcha (gångart) – en gångart hos hästar
 Marcha (artist) – en nederländsk sångerska och programledare